Елисеев, Олег:
 Елисеев, Олег Анатольевич (род. 1978) — российский футболист, защитник. Выступает за рязанскую «Звезду».
 Елисеев, Олег Павлович (1947—2019) — российский учёный и педагог.